Батковци може бити:

 Батковци (Оштра Лука), насељено мјесто у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Батковци (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ